Isabel Howard ou Elizabeth Howard pode se referir a:
 Isabel Bolena, Condessa de Wiltshire, em solteira Isabel Howard, mãe de Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII de Inglaterra; Isabel e a sua filha Maria também foram alegadamente amantes de Henrique VIII;
 Isabel Howard, Duquesa de Norfolk, em solteira Stafford, mulher de Tomás Howard, 2.º Duque de Norfolk, sogra do filho ilegítimo de Henrique VIII, Henry Fitzroy, e mãe da alegada amante de Henrique VIII, Maria Howard;
 Elizabeth Jane Howard (nascida em 1923), escritora.

Desambiguação